Меттенхайм (Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Меттенхайм (Рейнхессен) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.